Seznam polkov z zaporedno številko 143.

Seznam 
 Pehotni
 143. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 143. strelski polk (ZSSR)
 143. gorski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 143. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 143. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 143. lahki artilerijski polk (ZSSR)

Glej tudi